

Чаришське — село, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Чаришське — село, окружний центр, Алтайський край